Ace of Spades (lied), een single van de Engelse heavymetalband Motörhead, uitgebracht in 1980
 Ace of Spades (album), een album van Motörhead, uitgebracht in 1980